Гра́бнер () — немецкая фамилия.

 Грабнер, Герман (1886—1969) — австрийский композитор, теоретик музыки, музыкальный педагог.
 Грабнер, Зигфрид (род. 1975) — австрийский сноубордист, специализирующийся в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.
 Грабнер, Леопольд (1802—1864) — австрийский лесовод.
 Грабнер, Михаэль (род. 1987) — австрийский хоккеист, крайний нападающий.
 Грабнер, Максимилиан (1905—1948) — унтерштурмфюрер СС, начальник политического отдела в концлагере Освенцим.

См. также 
 Гребнер